Герберт Л. Уильямс (; род. 16 февраля 1958, Колумбус, Огайо) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Огайо, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 14-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1102 игры, в которых набрал 11 944 очка (в среднем 10,8 за игру), сделал 6509 подборов, 1856 передач, 605 перехватов и 1605 блокшотов. После завершения карьеры тренировал команду «Нью-Йорк Никс».

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»